Saint-Étienne-de-Chigny  es una población y comuna francesa, situada en la región de  Centro, departamento de Indre y Loira, en el distrito de Tours y cantón de Luynes.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Saint Etienne Chigny
Localidades a orillas del río Loira